Federatie van Socialistische Mutualiteiten van Brabant (ook Socialistische Mutualiteit), een socialistisch ziekenfonds in België
 Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten (ook Socialistische Mutualiteiten), de landsbond van socialistische ziekenfondsen in België